Boisset (Cantal)
 Boisset (Haute-Loire)
 Boisset (Hérault)